Příjmení Širl či Šírl nosí více osob.

Širl
 Václav Širl (* 1944) – československý horolezec 70. let 20. století, trenér a publicista

Šírl
 Radek Šírl (* 1981) – český fotbalový obránce, záložník a reprezentant
 František Šírl (1912–2000) – genealog, kronikář, spoluzakladatel Genealogické a heraldické společnosti v Praze

podobné
 Šír – české příjmení
 Schierl – příjmení
 Sirl – příjmení
 Sirls – příjmení